Mós ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Mós (Bragança), Gemeinde im Concelho de Bragança
 Mós (Torre de Moncorvo), Gemeinde im Concelho de Torre de Moncorvo
 Mós (Vila Nova de Foz Côa), auch Mós do Douro, Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Nova de Foz Côa
 Mós (Vila Verde), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Verde

Siehe auch:
 Mos